Bakers Field ist der Name mehrerer Flugplätzen in den Vereinigten Staaten:

 Bakers Field (Michigan)
 Bakers Field (Wisconsin)
 Bakers Field (Wyoming)

Siehe auch:
 Bakersfield (Begriffsklärung)